Dit is de wereldranglijst van september 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 september 2000.

Mannen 09